Фава — фамилия.

Известные носители:

  (1826—1899) — французский епископ;
  (род. 1949) — итальянский писатель и актёр театра;
 Атос Фава (род. 1925) — аргентинский политик, коммунист;
 Гвидо Фава (1190—1243) — итальянский писатель, юрист;
  (1925—1984) — итальянский писатель, журналист и борец с мафией;
  (род. 1981) — южноафриканский регбист;
  (род. 1957) — итальянский политик и журналист;
  (род. 1976) — австралийский регбист;
  (род. 1952) — итальянский легкоатлет.

См. также 
 Фава (река)
 Фава (боб)
 Коллето-Фава